ERH steht für:
 Elektrorollstuhl-Hockey
 Era Aviation (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Flughafen Moulay Ali Cherif (IATA-Code) in Marokko
 Landkreis Erlangen-Höchstadt, deutsches Kfz-Kennzeichen

erh steht für:
 Eruwa (ISO-639-3-Code), eine der edoiden Sprachen

Abkürzung